Nigel Cawthorne  (Chicago, 27 de março de 1951) é um escritor inglês de livros de ficção e não ficção, e editor.

Já escreveu cerca de oitenta livros a respeito dos mais variados assuntos. Colaborou com os jornais The Guardian, Daily Telegraph, Daily Mail e The New York Times.

Livros publicados em português
A vida sexual das divas de Hollywood. Lisboa: Livros e Livros, 1997.
A vida sexual dos papas. São Paulo: Ediouro, 2000.
A vida sexual dos ditadores. São Paulo: Ediouro, 2003.
A vida sexual dos ídolos de Hollywood. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
Os 100 maiores líderes militares da história

Livros

Séries 
Prisoner of War series

 The Bamboo Cage: The Full Story of the American Servicemen Still Missing in Vietnam, 1991
 The Iron Cage

Sex Lives series

 Sex Lives of the Popes
 Sex Lives of the US Presidents
 Sex Lives of the Great Dictators
 Sex Lives of the Kings and Queens of England
 Sex Lives of the Hollywood Goddesses
 Sex Lives of the Hollywood Goddesses 2
 Sex Lives of the Hollywood Idols
 Sex Lives of the Great Artists
 Sex Lives of the Great Composers
 Sex Lives of the Famous Gays
 Sex Lives of the Famous Lesbians
 Sex Lives of the Roman Emperors

Old England series

 Strange Laws of Old England
 Curious Cures of Old England
 Amorous Antics of Old England
 Sex Secrets of Old England

The Art of series

 The Art of Japanese Prints
 The Art of India
 The Art of Native North America
 The Art of the Aztecs
 The Art of Icons
 The Art of Frescoes

Mammoth Books

 The Mammoth Book of New CSI
 The Mammoth Book of Inside the Elite Forces
 The Mammoth Book of Sex Scandals

Brief Histories

 A Brief Guide to James Bond
 A Brief Guide to Jeeves and Wooster
 A Brief Guide to Sherlock Holmes
 A Brief History of Robin Hood

Complete Illustrated Encyclopedias

 The Complete Illustrated Encyclopedia of the Lancaster Bomber: The history of Britain's greatest night bomber of World War II, with more than 275 photographs
 The Complete Illustrated Encyclopedia of the Spitfire: The history of Britain's most iconic aircraft of World War II, with more than 250 photographs

Livros 

 Takin' Back My Name: The Confessions of Ike Turner
 Tyrants: History's 100 Most Evil Despots & Dictators
 Tesla vs Edison: The Life-Long Feud That Electrified The World
 Tesla: The Life and Times of an Electric Messiah
 Shipwrecks
 The Story of the SS: Hitler's Infamous Legions of Death
 Public Executions: From Ancient Rome to the Present Day
 Confirmed Kill: Heroic Sniper Stories from the Jungles of Vietnam to the Mountains of Afghanistan
 Heroes: The True Stories Behind Every VC Winner Since World War II
 The World's Worst Atrocities (World's Greatest)
 Reaping the Whirlwind: Personal Accounts of the German, Japanese and Italian Experiences of WW II
 The New Look: The Dior Revolution
 Pirates: An Illustrated History
 Stalin: The Murderous Career of the Red Tsar
 The "Who": And the Making of "Tommy" (Vinyl Frontier)
 Satanic Murder: Chilling True Stories of Sacrificial Slaughter (Virgin)
 The World's Most Evil Gangsters
 Victory: 100 Great Military Commanders
 Stalin's Crimes: The Murderous Career of the Red Tsar
 Blitzkrieg: Hitler's Masterplan for the Conquest of Europe
 History's Greatest Battles: Masterstrokes of War
 Special Forces: War on Terror
 Warrior Elite: 31 Heroic Special-Ops Missions from the Raid on Son Tay to the Killing of Osama bin Laden
 World at War (Picture This)
 Canine Commandos: The Heroism, Devotion, and Sacrifice of Dogs in War
 Pirates of the 21st Century: How Modern-Day Buccaneers are Terrorising the World's Oceans
 A History of Pirates: Blood and Thunder on the High Seas
 Alexander the Great (Life&Times)
 

Romancistas da Inglaterra
Pessoas envolvidas em controvérsias de plágio